ESI steht für:
 Earth Similarity Index, eine Skala zur Beurteilung der Ähnlichkeit eines Exoplaneten zur Erde
 Edge Side Includes, eine Auszeichnungssprache für Webserver
 Elektrospray-Ionisation, eine Methode der Ionenerzeugung
 Emergency Severity Index, ein Verfahren zur Ersteinschätzung von Notfallpatienten
 Environmental Seismic Intensity, eine Intensitätsskala für Erdbeben, siehe ESI-Skala
 Ernst Strüngmann Institut, ein privates Forschungsinstitut in Frankfurt am Main
 Erwin-Schrödinger-Institut für Mathematische Physik der Universität Wien
 Europäische Stabilitätsinitiative, eine deutsche Denkfabrik
 Europäische Struktur- und Investitionsfonds, eine Zusammenfassung von europäischen Förderinstrumenten in der Förderperiode 2014–2020
 European Surgical Institute, ein Schulungszentrum für Minimal-invasive Chirurgie in Norderstedt
 Erich Schmid Institut der ÖAW, eine werkstoffwissenschaftliche Forschungseinrichtung in Leoben
 ESI Group, ein Anbieter wissenschaftlicher Software

als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Sieradzki in der Woiwodschaft Łódź

Esi steht für:
 Esi (Vorname), ein weiblicher Vorname 

esi steht für:
 Nordalaska-Inupiaq (ISO-639-3-Code), Dialekt von Inupiaq innerhalb von Inuktitut, der ostkanadischen Dialektgruppe der Eskimosprachen

Abkürzung